Filmförderungsgesetz steht für:

 Filmförderung in Österreich wird von staatlicher Seite seit 1981, von Bundesländern und privater Seite bereits länger, wahrgenommen
 Filmförderungsgesetz (Deutschland), die Rechtsgrundlage für die Einrichtung der Filmförderungsanstalt